Кызылдихан — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кызылдикан - село в Сарысуском районе Жамбылской области.
 Кызылдихан — село в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Кызылдихан — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.